Krauser steht für:
 Krauser (Unternehmen), deutscher Motorrad- und Zubehörhändler
 Krauser (Ruderatshofen), Ortsteil der Gemeinde Ruderatshofen, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Krauser ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Krauser (* 1981), US-amerikanischer Basketballspieler
 June Krauser (1926–2014), US-amerikanische Schwimmerin
 Michael Krauser (Mike; 1927–1991), deutscher Unternehmer, siehe Krauser (Unternehmen)

Siehe auch:
 Krausser